Симона (Софија, 2002) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови 

Рођени 2002.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи